Bermuda Triangle — восьмой студийный альбом гитариста-виртуоза, известного под псевдонимом Buckethead, издан в 2002 году лейблом Catalyst.

Об альбоме 
Bermuda Triangle получил своё название в связи с таинственными исчезновениями в мистической зоне, известной как Бермудский треугольник. Альбом был представлен Бакетхэдом как «инструментальный андерграундный электро-фанк». Том Семиоли из Allmusic описал запись «непредсказуемого гитариста» как «одновременно апокалиптическую и успокаивающую». Bermuda Triangle был записан на портативный многодорожечный магнитофон во время поездки музыканта из Лос-Анджелеса в залив Сан-Франциско.

Список композиций

Участники записи 
 Бакетхэд — гитара, бас-гитара
 Бобафетт — бас-гитара («Sucked Under»)
 Брайан Мантиа — ударные («Flight 19»)
 Экстракд — контроллер MPC

Примечания

Ссылки 
 Discogs 

Альбомы 2002 года
Альбомы Бакетхэда